Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute du 8 au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer María Vento-Kabchi et Angelique Widjaja.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Bali
2003 en Indonésie
Tennis en septembre 2003